Grupy Armii mające w nazwie cyfrę 1:
 1 Grupa Armii (Francja)
 1 Grupa Armii (USA)